De Moto Guzzi C2V is een motorfiets van het merk Moto Guzzi die werd gebouwd in twee versies:
Moto Guzzi Quattro Valvole racers#C2V, een fabrieksracer die werd gebouwd van 1923 tot 1927
Moto Guzzi C2V Toer-serie#C2V Toermachine, een sportmotor die werd gebouwd van 1923 tot 1930